Król Lew – film animowany powstały w 1994 roku w wytwórni Walta Disneya
 Król Lew – broadwayowski musical powstały w 1997 roku
 Król Lew II: Czas Simby – film animowany powstały w 1998 roku w wytwórni Walta Disneya
 Król Lew III: Hakuna matata – film animowany powstały w 2004 roku w wytwórni Walta Disneya
 Król Lew – film przygodowy live-action z 2019 roku w wytwórni Walta Disneya, remake filmu z 1994